Ігротеко - конструктор на основі дерев'яних брусків, дашків, піддашків, півбрусів та інших деталей, з яких можна скласти будь-які вироби.

З нього можна скласти будинки, кораблі, роботи, гаражі, скарбнички, міста, фортеці тощо

Розвиває дрібну моторику рук, сенсорику, координацію рухів.

Компанія-виробник заснована в 2010 році. Засновниками є брати Олег та Микола Купин.

Виготовлення 
Всі деталі системи Igroteco виготовляються із заданим ступенем точності. Це забезпечує можливість складення деталей одна з одною, застосовуючи силу, однакову для всіх деталей.

Конструктори Igroteco виготовлені відповідно до вимог ДСТУ 2032-92 «Іграшки. Предмети для дитячої творчості».

Види Igroteco 
Іграшки Igroteco поділяються на:
 тематичні (серія Тематичні конструктори та серія Історичні споруди) - з них складають конкретні вироби.
 універсальні (серія Фантазія) - з них складають будь-які вироби.

Серії Igroteco 
Серія Igroteco Дитячі меблі
Ляльковий стіл (набір знятий з виробництва у 2011 р.)
Лялькове крісло (набір знятий з виробництва у 2011 р.).

Серія Igroteco Тематичні конструктори
Хатинка
Скарбничка
Гараж 40
Гараж 64
Будиночок з гаражем
Будиночок з верандою
Будиночок з мансардою
Будиночок з балконом.

Серія Igroteco Фантазія
Фантазія 30 (набір знятий з виробництва у 2013 р.)
Фантазія 60
Фантазія 120
Фантазія 240.

Серія Igroteco Історичні споруди
Охоронна вежа
Міські мури
Комендантська вежа
Центральна брама
Помешкання
Храм (Церква)
Ратуша.

Універсальний конструктор Фантазія складається з чотирьох видів деталей - на 1, 2, 3 та 4 замочки. 

Принцип складання деталей Фантазії:

 на площині паз в паз (за принципом пазлів);
 складання об'ємних фігур замок в замок (на принципом кріплення звичайного зруба).

Види ігор у Фантазію:
 складання фігур на площині;
 складання об'ємних фігур;
 гра у "Вежу" ("Дженга").

Складають конструктори Igroteco на твердій, рівній поверхні.

Залежно від вологості повітря в якому зберігається конструктор, деталі можуть складатися між собою щільно або менш щільно.

Ця особливість використовується при складанні фігур в об'ємі (потрібно щільне з'єднання), або на площині (потрібно менш щільне з'єднання).

Нагороди 
 1 місце у номінації "Відкриття року" національного конкурсу «Найкраща іграшка 2011» - «Baby Expo 2011»
 1 місце у номінації "Найкраща розвиваюча іграшка" національного конкурсу «Найкраща іграшка 2012» - «Baby Expo 2012»

Посилання 
 http://igroteco.com.ua/  - офіційний сайт компанії Igroteco
 

Іграшкові конструктори
Виробники іграшок України